Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Blaisois »  où « régiment de Blésois »:
 Le  régiment de Blaisois (1692-1749)
 Le régiment de Blaisois (1776-1785)

Homonymie d'unités militaires